Die Jagd steht für:
 Die Jagd (1960), deutscher Titel eines Films von Erik Løchen (Originaltitel: Jakten)
 Die Jagd (1966, Carlos Saura), deutscher Titel eines Films von Carlos Saura (Originaltitel: La caza)
 Die Jagd (1966, Lars Passgård), deutscher Titel eines Films von Lars Passgård (Originaltitel: Jakten)
 Die Jagd (1981), deutscher Titel eines Films von Roger Spottiswoode (Originaltitel: The Pursuit of D. B. Cooper)
 Die Jagd (2012), deutscher Titel eines Films von Thomas Vinterberg (Originaltitel: Jagten)
 Die Jagd (Singspiel), Titel eines Singspiels von Johann Adam Hiller von 1770
 Titel einer Kurzgeschichte von Stanisław Lem, siehe Pilot Pirx#Die Jagd
 Die Jagd (Patience), siehe Patience#Patience-Variationen

Siehe auch:
 The Hunt